PSC est un sigle pouvant avoir plusieurs significations dans différents domaines, principalement en politique.

En politique 
 PSC est utilisé comme abréviation pour dénommer différentes formations dans le monde :
 Le Parti social-chrétien (PSC), devenu Centre démocrate humaniste (cdH) en 2002, un parti belge francophone issu de la scission du PSC unitaire en 1968 ;
 Le Parti social-chrétien ou PSC (en néerlandais : Christelijke Volkspartij ou CVP), un parti belge unitaire qui a existé de 1945 à 1968 ;
 Le Parti serbe démocratique, un parti politique du Monténégro ;
 Le Parti des socialistes de Catalogne (en catalan, PSC, Partit dels Socialistes de Catalunya), un parti politique de Catalogne ;
 Le Parti social-chrétien (Équateur) (en espagnol : Partido Social Cristiano), un parti politique équatorien ;
 Le  (en espagnol : Partido Social Cristiano) est un parti politique du Nicaragua ;
 Le Parti social-chrétien (Brésil) (Partido Social Cristão, PSC), un parti politique brésilien ;
 Le Parti socialiste du Chili (PS ou PSC, Partido Socialista de Chile en espagnol), un parti politique chilien ;
 Le Parti socialiste calédonien (PSC), un ancien parti politique néo-calédonien ;
  The Palestine Solidarity Campaign (PSC), une association pro-palestinienne au Royaume-Uni.

En économie 
PSC pour Pacte de stabilité et de croissance qui s'impose aux pays de la zone Euro
PSC pour Protection sociale complémentaire
PSC pour Provision sur charge
PSC pour Paiement sans contact
PSC, Produit de substitution aux céréales, réforme proposée par la Communauté européenne.

En musique 
 P$C, un groupe de rap
 PSC pour , un label de musique japonais aujourd'hui partie de Free-Will

En sport 
 PSC pour Paris Sport Club : un club omnisports (handball, basket, triathlon, etc.) du  parisien
PSC pour Paris Skate Culture, un club de skateboard français, qui possède une boutique à Paris s'appelant « l'échoppe PSC »

Dans le domaine de la formation 
Le PSC 1 - Prévention et secours civiques de niveau 1 - permet d'exercer l'activité de citoyen de sécurité civile. Ce diplôme se substitue à l'attestation de formation aux premiers secours (site du ministère de l'intérieur)

Dans le domaine de la culture 
 Le PSC signifie le Projet scientifique et culturel ; il définit les grandes orientations d'un musée.

Dans le domaine de l'informatique 
 Le PSC est une fonction utilisée en langage C micro-contrôleur permettant (avec la fonction ARR) la définition d'un TIMER et plus particulièrement du levé de drapeau dans cette même fonction.

Voir aussi